Дарьино — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области России.

География 
Расположена на левом берегу реки Великой, в 30 км к югу от города Остров и в 10 км к юго-востоку от волостного центра, села Крюки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 188 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)